Vitali Nikolaïevitch Novopachine - en  et en  - (né le  à Öskemen, anciennement Oust-Kamenogorsk, en République socialiste soviétique du Kazakhstan) est un joueur professionnel kazakh de hockey sur glace. Il a également la nationalité Russe. Il évolue au poste de défenseur.

Biographie

Carrière en club 
En 1998, il débute avec le Kazzinc-Torpedo Oust-Kamenogorsk dans le championnat du Kazakhstan. La saison suivante, il rejoint le Torpedo Nijni Novgorod, pensionnaire de la Vyschaïa Liga. L'équipe remporte le second échelon russe en 2007. Il signe au Barys Astana en 2010.

Carrière internationale 
Il représente l'équipe du Kazakhstan au niveau international. Il a participé aux sélections jeunes. Il est membre de la sélection qui remporte les Jeux asiatiques d'hiver de 2011.

Trophées et honneurs personnels

Vyschaïa Liga 
2005 : meilleur différentiel plus-moins de la conférence Ouest.

KHL 
 2010-2011 : nommé joueur avec le meilleur esprit sportif en compagnie de Sergueï Moziakine.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

| 1998-1999|| Kazzinc-Torpedo Oust-Kamenogorsk || Vyschaïa Liga || 30|| 3|| 3|| 6|| 23|| || || || || 
|-
| 1998-1999|| Kazzinc-Torpedo Oust-Kamenogorsk || Kazakhstan|| || || || || || || || || || 
|-
| rowspan=2|1999-2000|| Torpedo Nijni Novgorod|| Superliga|| 5|| 0|| 0|| 0|| 2|| 5|| 0|| 1|| 1|| 6
|-
| Torpedo Nijni Novgorod 2|| Pervaïa liga|| 2|| 0|| 0|| 0|| 0|| || || || || 
|-
| 2000-2001|| Torpedo Nijni-Novgorod || Superliga|| 43|| 0|| 7|| 7|| 18|| || || || || 
|-
| rowspan=2|2001-2002|| Torpedo Nijni-Novgorod || Superliga|| 44|| 4|| 6|| 10|| 24|| || || || || 
|-
| Torpedo Nijni Novgorod 2|| Pervaïa liga || 2|| 0|| 0|| 0|| 0|| || || || || 
|-
| 2002-2003|| Salavat Ioulaïev Oufa|| Superliga|| 29|| 1|| 3|| 4|| 12|| 2|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
| 2003-2004|| Metallourg Novokouznetsk|| Superliga|| 24|| 0|| 3|| 3|| 16|| 1|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
| 2004-2005|| Torpedo Nijni-Novgorod || Vyschaïa Liga || 52|| 8|| 21|| 29|| 26|| 15|| 1|| 1|| 2|| 6
|-
| 2005-2006|| Torpedo Nijni-Novgorod || Vyschaïa Liga || 55|| 7|| 12|| 19|| 66|| 8|| 0|| 0|| 0|| 6
|-
| 2006-2007|| Torpedo Nijni-Novgorod || Vyschaïa Liga|| 48|| 5|| 24|| 29|| 54|| 14|| 0|| 9|| 9|| 18
|-
| 2007-2008|| Torpedo Nijni-Novgorod || Superliga|| 44|| 0|| 12|| 12|| 24|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2008-2009|| Torpedo Nijni-Novgorod || KHL|| 56|| 2|| 7|| 9|| 22|| 3|| 1|| 1|| 2|| 2
|-
| 2009-2010|| Torpedo Nijni-Novgorod || KHL|| 55|| 4|| 9|| 13|| 38|| || || || || 
|-
| 2010-2011 || Barys Astana || KHL || 49|| 5|| 13|| 18|| 22|| 4|| 0|| 0|| 0|| 0 
|-
| 2011-2012 || Barys Astana || KHL || 50|| 3|| 9|| 12|| 28|| 5|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
| 2012-2013 || Barys Astana || KHL || 43|| 0|| 12|| 12|| 26|| 5|| 0|| 0|| 0|| 2
|-
| 2013-2014 || Atlant Mytichtchi || KHL || 50|| 1|| 5|| 6|| 37|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2014-2015 || Atlant Mytichtchi || KHL || 56|| 3|| 6|| 9|| 22|| -|| -|| -|| -|| -

Références

Naissance en septembre 1978
Joueur international kazakh de hockey sur glace
Joueur russe de hockey sur glace
Joueur du Torpedo Oust-Kamenogorsk
Joueur du Torpedo Nijni Novgorod
Joueur du Salavat Ioulaïev Oufa
Joueur du Metallourg Novokouznetsk
Joueur du Barys Astana
Naissance à Öskemen
Naissance en RSS kazakhe
Joueur de l'Atlant Mytichtchi
Défenseur de hockey sur glace